Iona peut signifier :

Toponymes

Écosse 
 Iona, une île des Hébrides intérieures en Écosse, abritant une des plus importantes abbayes du Haut Moyen Âge ;

Canada 
 Iona, une ville de Nouvelle-Écosse ;
 Iona, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Iona Island, une île en Colombie-Britannique ;

États-Unis 
 Iona, une ville de Floride ;
 Iona, une ville d'Idaho ;
 Iona, une ville du Minnesota ;
 Iona, une ville du Dakota du Sud ;
 Iona Island, une île de l'État de New York ;

Angola 
 Parc national d'Iona en Angola.

Personnalités
 Iona Brown, violoniste ;
 Iona Campagnolo, femme politique canadienne ;
 Iona Wynter, athlète jamaïquaine ;
 Iona Nikitchenko, militaire russe ;
 Rodney Iona, joueur de rugby à XV samoan ;

Voir aussi 
 Iona, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae ;
 Saint Iona aussi appelé Saint Adomnan ;
 Colomba d'Iona, saint irlandais ;
 Ionia, ville fictive présentée dans le jeu vidéo League of Legends ;
 Iona, un paquebot.